Bashiri ist der Familienname folgender Personen:
 Iraj Bashiri (* 1940), iranischer Iranist
 Sayed Bashiri (* 1951), iranischer Boxer